Der Kelten-Goldschatz von Manching ist ein Depotfund aus der Zeit um 100 v. Chr., der 1999 auf dem Gelände des keltischen Oppidums bei Manching geborgen wurde. Der Fundkomplex umfasst 483 Goldmünzen (Statere) sowie einen goldenen Gusskuchen. Bei dem einheitlich zusammengesetzten Münztyp handelt es sich um so genannte Muschelstatere, diese stammen sämtlich aus dem Gebiet der Boier – dem heutigen Böhmen. Bei einem Einbruch am 22. November 2022 in das Manchinger Kelten-Römer-Museum wurde der gesamte Goldschatz gestohlen.

Fundbergung 
Am 26. August 1999 fielen Matthias Leicht vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege bei einer routinemäßigen Geländebegehung einige pfostenartige Verfärbungen im Boden auf. In einer dieser Verfärbungen machte er einen schmalen gelblichen Gegenstand aus, der sich bei genauerer Betrachtung als Goldmünze entpuppte. Mithilfe eines Metalldetektors konnte die Feststellung erbracht werden, dass noch mit weiteren Münzfunden in dem Areal gerechnet werden musste. Während der Bergung der teils verstreut liegenden Münzen, des Goldgusskuchens sowie dreier Bronzeringe wurden keine Nachweise eines Keramikgefäßes erbracht, sodass davon auszugehen ist, dass der Hort in einem Leder- bzw. Stoffbeutel vergraben worden war.
Da die Archäologen befürchteten, ein Teil des Schatzes könnte Raubgrabungen zum Opfer fallen, war Eile geboten:

32 weitere Goldmünzen wurden tatsächlich entsprechend den Befürchtungen der Archäologen von einem Sondengänger illegal ausgegraben, konnten dann aber sichergestellt werden, als der Raubgräber den Versuch unternahm, diese zu veräußern.

Zusammensetzung des Fundensembles 

Der Hort umfasst 483 Goldmünzen sowie einen 217 Gramm schweren Goldklumpen, der offensichtlich „aus zusammengeschmolzenem Rohmaterial besteht“ und den man „in der Antike rundherum befeilt“ hat. Zu vermuten ist, „dass das Stück über ein ganz bestimmtes Gewicht verfügen sollte, ganz ähnlich wie die Münzen, die man nach einem vorgegebenen Gewichtsstandard geprägt hatte.“ Die drei bei den Münzen liegenden Bronzeringe dienten wahrscheinlich als Verschluss eines Stoff- oder Lederbeutels zur Aufbewahrung des Goldschatzes.

Keltische Münzschätze waren vereinzelt in der Oberpfalz, Niederbayern und Schwaben gefunden worden, beim Schatzhort von Manching handelt es sich allerdings „nicht nur um den ersten großen Goldschatz aus dem Oppidum von Manching, sondern um den größten keltischen Goldfund“ des 20. Jahrhunderts.

Bernward Ziegaus von der Archäologischen Staatssammlung München betont in diesem Zusammenhang:

Historische Einordnung 
Bereits zum Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. hatte man in der Manchinger Keltensiedlung Goldmünzen – allerdings in nur geringen Stückzahlen – geprägt. Infolge des Aufschwungs des Oppidums zu „einem zentralen Ort im 2. Jahrhundert v. Chr. begann eine umfangreiche Münzprägung in Gold und Silber.“
Das Oppidum „zeichnete sich in keltischer Zeit durch seine verkehrspolitisch günstige Lage aus“:

Susanne Sievers von der Römisch-Germanischen Kommission nimmt folgende Kontextualisierung des archäologischen Fundes vor:

Einbruch im Kelten-Römer-Museum und Entwendung des Goldschatzes 
Am 22. November 2022 brachen Unbekannte in das Kelten-Römer-Museum ein, wo der Depotfund seit 2006 als Hauptattraktion ausgestellt war, und stahlen den 3,724 Kilogramm schweren Goldschatz. Es wurden zwei Türen aufgehebelt und zwei Sicherheitsglas-Vitrinen aufgebrochen. Aus der zweiten Vitrine wurden drei weitere, deutlich größere Münzen entwendet.

Zuvor war es zu einer Sabotage des Manchinger Telefonnetzes gekommen, als Einbrecher in einem Technikraum der Telekom mehrere Glasfaserkabel durchtrennten. Dadurch waren Telefonnetz, Internet und einige Mobilfunkbasisstationen im weiteren Umfeld des Kelten-Römer-Museums und dessen Alarmanlage lahmgelegt. Offenbar hatten die Einbrecher die Telekom-Leitungen gezielt zerstört, um ungestört in das Museum eindringen zu können. In der Folge waren Notdienste sowie mehr als 13.000 Nutzer vom Telekommunikationsnetz abgetrennt. Der Verlust des Goldschatzes wurde erst am nächsten Morgen bemerkt.

Der reine Materialwert der Goldmünzen lag zum Zeitpunkt des Diebstahls bei etwa 250.000 Euro, der Handelswert bei 1,6 Millionen Euro, wobei jede einzelne Münze 3000 bis 4000 Euro Verkaufswert besitzt. Eine zwanzigköpfige Sonderkommission der Kriminalpolizei mit dem Namen „Oppidum“ ermittelt nun wegen Bandendiebstahls und Sachbeschädigung.

Der bayerische Kunstminister Markus Blume sprach vor diesem Hintergrund von einer „Attacke auf unser kulturelles Erbe und auch auf den Kulturstaat“.

Der Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung München, Rupert Gebhard, äußerte gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Ich könnte heulen“. Er bezeichnete den Depotfund als ein „einmaliges Dokument“; der Verlust für die Wissenschaft sei immens, da die Forschung in Bezug auf das keltische Handelsnetz noch unabgeschlossen gewesen sei. Ferner schloss er sich der Befürchtung der Polizei an, der bedeutende Fund könnte eingeschmolzen und damit endgültig vernichtet werden: „Meine große Sorge ist, dass es nur um den Goldwert geht.“

Weblinks 

 Seite zum Münzschatz beim Museum Manching

Einzelnachweise 

Depotfund (Bayern)
Manching
Archäologischer Fund (Kelten)
Münzfund
!
Archäologische Staatssammlung
Geschichte (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm)
Kunstraub
Kriminalfall in Deutschland
Kriminalfall 2022